Антанта (или Съглашение) може да се отнася за:
 Тройно съглашение, съюз между Великобритания, Франция и Русия в началото на 20 век, или два от двустранните договори, образуващи съюза:
 Сърдечно съглашение, между Великобритания и Франция /1904 година/
 Англо-руско съглашение, между Великобритания и Русия /1907 година/

Вижте също 
 Малка Антанта
 Балканска Антанта
 Прибалтийска Антанта